Коапан има више значења:

 Коапан (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Коапан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику